Моисей — многозначное слово:

Носители имени 
 Моисей (Моше) — древне-еврейское мужское имя, упоминается ещё в Библии (Торе) и Коране.
 Моисей (XIII век до н. э.) — еврейский пророк и законодатель, основоположник иудаизма, сплотивший израильские колена в единый народ.
 Моисей I — католикос Кавказской Албанской церкви.
 Моисей (ум. 1362) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Новгородский и Псковский.
 Моисей (ум. 1651) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Рязанский и Муромский.
 Моисей — епископ Русской православной церкви, епископ Тверской и Кашинский.

 Моисей Выдубицкий — игумен киевского Выдубицкого монастыря в конце XII века.
 Моисей из Куси (XIII век) — французский тосафист, автор «Большой книги заповедей» (1250).
 Моисей Мурин (330—405) — эфиопский христианский святой.
 Моисей Оптинский (1782—1862) — схиархимандрит Русской православной церкви, настоятель и старец Оптиной Пустыни.
 Моисей Сирийский (IV век — V век) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный.
 Моисей Угрин (ум. 1043) — монах Киево-Печерского монастыря, православный святой, почитается в лике преподобных.

 Моисей (Близнецов-Платонов) (1770—1825) — епископ Русской православной церкви, епископ Нижегородский и Арзамасский.
 Моисей (Богданов-Платонов-Антипов) (1783—1834) — епископ Русской православной церкви.
 Моисей (Вересич) (ум. 1896) — епископ Белградской митрополии, епископ Неготинский.
 Моисей (Гумилевский) (1747—1792) — епископ Русской православной церкви, епископ Феодосийский и Мариупольский.
 Моисей (Кожин) (1868—1931) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Моисей (Махани) (род. 1955) — епископ неканонической автономной Церкви Истинно-Православных христиан Америки.
 Моисей (Чигвинцев) (1913—1982) — архимандрит Русской православной церкви.

В культуре 
 «Моисей» (1905) — поэма Ивана Франко.
 «Моисей» (2001) — украинская опера Мирослава Скорика на основе поэмы Ивана Франко.
 «Моисей» (2017) — религиозная опера Антона Рубинштейна, премьерное исполнение которой состоялось в октябре 2017 года в Варшавской филармонии.
 «Моисей» (1515) — мраморная статуя ветхозаветного пророка работы Микеланджело.
 Моисей (XVI век) — городской фонтан «Моисей» на площади Мюнстерплац в Берне.
 «Моисей в Египте» (1818) — опера Джоаккино Россини в 3 актах на итальянское либретто Андреа Леоне Тоттола.
 «Этот человек Моисей» (1939) — цикл статей Зигмунда Фрейда.

Прочее 
 Операция «Моисей» (1984—1985) — израильская военная операция по репатриации беженцев из Эфиопии.

См. также 
 Моисеев